Гильдебрандт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Гильдебрандт, Захариус (1688—1757) — немецкий органный мастер.
 Гильдебрандт, Георг Фридрих (1764—1816) — немецкий фармаколог, химик, анатом.
 Гильдебрандт, Георгий Фридрихович (1882—1943) — капитан 1-го ранга.
 Гильдебранд, Герман Христиан (1843—1890) — историк.
 Гильдебрандт, Готлиб Христианович (?—1820-е) — фармацевт, статский советник.
 
 Гильдебрандт, Марта (род. 1925) — перуанский лингвист и политик.
 Гильдебрандт, Платон Иванович (1818—1886) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Гильдебрандт, Регина (1941—2001) — немецкий биолог и политик.
 Гильдебрандт, Рихард (1897—1952) — высокопоставленный офицер СС, обергруппенфюрер СС.
 Гильдебрандт, Теодор (1804—1874) — немецкий художник.
 Гильдебрандт, Фридрих (1898—1948) — обергруппенфюрер СС, гауляйтер, военный преступник.
 Гильдебрандт, Эдуард (1818—1868) — немецкий художник.

 Арбенин, Николай Фёдорович (наст. фамилия Гильдебрандт; 1863—1906) — русский актёр, театральный критик и переводчик.
 Гильдебрандт-Арбенина, Ольга Николаевна (1898—1980), актриса, художница; дочь Н. Ф. Арбенина.

См. также 
 Гильдебранд